Бобононг () — город на востоке Ботсваны, на территории Центрального округа.

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части округа, на правом берегу реки Мотлоуце, на расстоянии приблизительно 380 километров к северо-востоку от столицы страны Габороне. Абсолютная высота — 728 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения составляла 17 352 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Достопримечательности 
В 15 километрах к северу города расположены холмы Лепоколе, являющиеся продолжением холмов Матобо. Холмы известны прежде всего своими наскальными рисунками.

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Селеби-Пхикве.

Примечания 

Города Ботсваны